Leonídia (en grec antic λεωνιδεῖα) eren unes solemnitats celebrades cada any a Esparta en honor de Leònides I que amb els seus 300 espartans va morir com un heroi a la Batalla de les Termòpiles.

A l'altre costat del teatre d'Esparta hi havia dos monuments sepulcrals, un dedicat a Pausànies d'Esparta i un a Leònides I, i aquí es feia una oració cada any i un concurs de natura desconeguda en el que només podien participar els espartans.

Referències 

Festivals de l'antiga Esparta